Победительница турнира-2009 —  Серена Уильямс — подтверждает свой титул.

Дополнительная информация 
 Впервые с 1999 года в четвертьфинал турнира вышел игрок, начинавший турнир в квалификационном отборе. В прошлый раз их было сразу двое - Елена Докич и Александра Стивенсон. Американка дошла тогда до 1/2 финала.
 Всё в том же 1999-м году в полуфинал турнира в последний раз пробивались двое несеянных игрока. Компанию Александре Стивенсон тогда составила Мирьяна Лучич.
 Проиграв в четвертьфинале Цветане Пиронковой Винус Уильямс прервала серию из трёх финалов на Уимблдоне. Предыдущей соперницей, смогшей обыграть её до финального матча была Елена Янкович.
 Последнее поражение в двух сетах на столь ранней стадии для Винус было зафиксировано ещё на два года раньше - в 2004 году это удалось Каролине Шпрем. Впервые американка проиграла матч на турнире, взяв при этом лишь 5 геймов.
 Представитель Чехии дошёл до полуфинала турнира впервые с 1998 года - Яна Новотна тогда выиграла всё соревнование, переиграв в полуфинале Мартину Хингис, а в финале Натали Тозья.
 Представительница Болгарии впервые в полуфинале Уимблдона. Сама Цветана ранее смогла дойти только до 2 круга на турнирах Большого шлема ( причём 8 раз ).
 Серена Уильямс третий год подряд доходит до финала Уимблдона.
 Вера Звонарёва с восьмой попытки пробивается в финал Уимблдона. Прежним её лучшим достижением был 4-й круг ( в 2003 и 2004 годах ). Также благодаря этому финалу россиянка возвращается в Top10 одиночного рейтинга ( последний раз она числилась в ней 18 января 2010 ).
 Серена Уильямс выигрывает свой 4-й Уимблдон в 6-м финале.

Сеянные теннисистки 

  'Серена Уильямс (Титул)
  Винус Уильямс (Четвертьфинал)
  Каролина Возняцки (Четвёртый круг)
  Елена Янкович (Четвёртый круг, отказ)
  Франческа Скьявоне (Первый круг)
  Саманта Стосур (Первый круг)
  Агнешка Радваньская (Четвёртый круг)
  Ким Клейстерс (Четвертьфинал)
  Ли На (Четвертьфинал)
  Флавия Пеннетта (Третий круг)
  Марион Бартоли (Четвёртый круг)
  Надежда Петрова (Третий круг)
  Шахар Пеер (Второй круг)
  Виктория Азаренко (Третий круг)
  Янина Викмайер (Третий круг)
  Мария Шарапова (Четвёртый круг)
  Жюстин Энен ''(Четвёртый круг)

<ol start="18">
 Араван Резай ''(Второй круг)
 Светлана Кузнецова ''(Второй круг)
 Динара Сафина ''(Снялась с турнира)
 Вера Звонарёва (Финал)
 Мария Хосе Мартинес Санчес ''(Снялась с турнира)
 Чжэн Цзе ''(Второй круг)
 Даниэла Гантухова ''(Второй круг)
 Луция Шафаржова ''(Первый круг)
 Алиса Клейбанова ''(Третий круг)
 Мария Кириленко ''(Третий круг)
 Алёна Бондаренко ''(Третий круг)
 Анастасия Павлюченкова ''(Третий круг)
 Ярослава Шведова ''(Второй круг)
 Александра Дулгеру ''(Третий круг)
 Сара Эррани ''(Третий круг)
 Мелани Уден ''(Второй круг)
 Катерина Бондаренко (Первый круг)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Кейси Деллакква (PR, Первый раунд)
  Кэти О`Брайен (Первый раунд)
  Лора Робсон (Первый раунд)
  Мелани Саут (Первый раунд)
  Хезер Уотсон (Первый раунд)

<li> Бояна Йовановски ''(Второй раунд)
<li> Алисон Риск (Первый раунд)
<li> Ноппаван Летчивакан (Первый раунд)
<li> Шанель Схеперс (Первый раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Грета Арн (Третий раунд)
  Элени Данилиду (Первый раунд)
  Андреа Главачкова (Второй раунд)
  Кайя Канепи (Четвертьфинал)
  Нурия Льягостера Вивес (Первый раунд)
  Мирьяна Лучич (Первый раунд)
  Бетани Маттек-Сандс (Первый раунд)

<ol start="8">
<li> Куруми Нара (Второй раунд)
<li> Моника Никулеску (Второй раунд)
<li> Ромина Опранди (Второй раунд)
<li> Шенай Перри (Второй раунд)
<li> Анастасия Екимова (Первый раунд)
<li> Стефани Дюбуа (LL. Первый раунд)
<li> Анастасия Пивоварова ''(LL, Первый раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Елена Дементьева
  Динара Сафина
  Мария Хосе Мартинес Санчес
  Сабина Лисицки

<li> Карла Суарес Наварро
<li> Пэн Шуай
<li> Виржини Раззано

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Петра Мартич
  Регина Куликова

<li> Елена Янкович

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые